Paweł Siwek (1893-1986) – polski jezuita, filozof i psycholog
 Paweł Siwek – polski filolog i dziennikarz radiowy